Azeri pode referir-se a:

 Azeris -  grupo étnico com cerca de trinta milhões de indivíduos, presentes no Irã e, em menor número, na República do Azerbaijão, onde são a maioria dos habitantes
 Língua azeri - idioma turcomano falado por este povo, oficial no Azerbaijão.

Desambiguação